Accame puede hacer referencia a:

 Jorge Accame, poeta argentino;
 Nicolás Accame, militar argentino;
 Silvio Accame, historiador italiano.